Felsenkapelle ist der Name folgender Kapellen:
 Felsenkapelle (Matrei in Osttirol)
 Felsenkapellen auf dem St. Salvator Schwäbisch Gmünd, siehe St. Salvator (Schwäbisch Gmünd)
 Felsenkapelle (Všemily) 
 Felsenkapelle in Budapest (am Gellértberg) 
 Felsenkapelle auf dem Rigi